HMS Abborren har tre fartyg döpts till i svenska flottan:

, skärbåt sjösatt 1707.
, ubåt sjösatt 1916.
, ubåt sjösatt 1963, ursprungligen HMS U5 sjösatt 1944.